Живое национальное сокровище — почётный титул, вручаемый в нескольких странах:
 ;
 ;
 ;
Живое национальное сокровище Японии — общепринятое неофициальное название лиц, внёсших весомый вклад в японскую культуру.

См. также